Негроне (  ) - італійські прізвища, утворені від слова  - "чорний".

Негроне 

 Негроне Баттіста (1530-1592) - дож Генуезької республіки.
 Негроне Бендінеллі (1627-1707) - дож Генуезької республіки.
 Негроне Джамбаттіста (1714-1771) - дож Генуезької республіки.
 Негроне Доменіко (1672-1736) - дож Генуезької республіки.

Див. також 

 Негроні